Die 60. Saison der Nationalliga A begann im September 2008 und endete im Mai 2009. Der amtierende Meister der Saison 2007/08 ZMC Amicitia Zürich, konnte seinen Titel verteidigen. Den Abstieg aus der NLA hinnehmen mussten Aufsteiger HC Gelb-Schwarz Stäfa sowie der Rekordmeister Grasshopper Club Zürich.

Nationalliga A 

In der höchsten Spielklasse, der Nationalliga A, sind zwölf Teams vertreten.
Die Meisterschaft wurde in zwei Phasen gegliedert. In der Hauptrunde spielten alle Teams eine einfache Hin- und Rückrunde gegen jeden Gegner (22 Runden). Danach wurde die Liga in zwei Gruppen geteilt.

Die ersten sechs Teams spielten in der Finalrunde um den Meistertitel, während die letzten sechs Teams gegen den Abstieg kämpfen mussten.

Hauptrunde NLA

Finalrunde NLA

Abstiegsrunde NLA 

2008 2009
Handballsaison 2008/09